Le tournoi de tennis de Chine est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2013, classée en catégorie Premier Mandatory, se dispute à Pékin du  au .

Serena Williams remporte le simple dames. En finale, elle bat Jelena Janković, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Cara Black et Sania Mirza.

Faits marquants 
Les quatre demi-finalistes de l'Open de Tokyo 2013 (Angelique Kerber, Petra Kvitová, Venus Williams, Caroline Wozniacki) sont exemptées de premier tour.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Quatre joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Chine (ATP 2013)
 Tournoi de tennis de Chine
 Saison 2013 de la WTA

Liens externes 
    Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2013
Chine
Tennis en Chine en 2013
Tennis en septembre 2013
Tennis en octobre 2013
Compétition de tennis à Pékin